Op de Australian Open 2015 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 23 januari tot en met 1 februari 2015.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Sania Mirza en Bruno Soares, bereikte de halve finale, waarin zij werden verslagen door de als derde geplaatste titelverdedigers Mladenovic/Nestor.

Het als zevende geplaatste duo Martina Hingis / Leander Paes won het toernooi. Zij versloegen in de finale de titelverdedigers Kristina Mladenovic en Daniel Nestor in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast twee eerdere gemengd-dubbelspeltitels met andere partners; Paes zes.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Roemeense partner Florin Mergea bereikten de tweede ronde, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in titelverdedigers Mladenovic/Nestor. Nederlander Jean-Julien Rojer speelde samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.4)

Australian Open
ITF-toernooi in 2015